Хадис Кудсі (араб. الحديث القدسي‎; англ. Hadith Qudsi; означає «священний хадис») — спеціальна категорія хадису, слова та дії Пророка Мухаммада.
 Назім аль-Кудсі — президент Сирії у 1961—1963 рр.